Айсха́нов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Айсханов, Салман Катаевич (1937—1982) — чеченский поэт и писатель.
 Айсханов, Султан Катаевич (1944) — учёный, заведующий кафедрой общей хирургии медицинского факультета Чеченского государственного университета, вице-президент Академии Наук Чеченской Республики;
 Айсханов, Шамсуддин Катаевич (1907—1937) — писатель, поэт, переводчик, просветитель, один из основоположников национальной литературы, партийный и общественный деятель.